Игры в группе G на чемпионате мира 2018 года прошли с 18 по 28 июня. Группа состояла из сборных Бельгии, Панамы, Туниса и Англии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе H, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем группы H.

Команды

Таблица 

Время начала матчей указано местное.

1 тур

Матч № 13. Бельгия — Панама

Матч № 14. Тунис — Англия

2 тур

Матч № 29. Бельгия — Тунис

Матч № 30. Англия — Панама

3 тур

Матч № 45. Англия — Бельгия

Матч № 46. Панама — Тунис

Примечания

Ссылки 

 Группа G чемпионата мира по футболу 2018 на сайте FIFA.com

Чемпионат мира по футболу 2018